

Matematica
 Distribuzione di Wishart – distribuzione di probabilità continua che generalizza la distribuzione chi quadro

Persone
 Bridget Wishart – cantante inglese
 David Wishart Hobbs – ex pilota di Formula 1 britannico
 George Wishart – religioso scozzese
 John Wishart – statistico scozzese
 Robert Wishart – vescovo scozzese